Dictyonema är ett släkte av lavar. Dictyonema (svamp) ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar